Береш:
 Береш — река в Шарыповском районе Красноярского края, приток Урюпа.
 Береш — село в Шарыповском районе Красноярского края.

Береш (, ,  «батрак»)
 Береш, Александр Михайлович (1977—2004) — украинский гимнаст.
 Береш, Золтан (род. 1970) — венгерский боксёр.
 Береш, Илона (род. 1942) — венгерская актриса театра, кино и телевидения.
 Береш, Мэдэлина (род. 1993) — румынская гребчиха.